Basto peut désigner :

Pseudonyme 

 Basto (1975-), un DJ et producteur belge de musique.

Patronyme 

 Artur Carlos de Barros Basto (1887-1961), officier portugais ;
 Bruno Basto (1978-), footballeur portugais ;
 Luis Basto (1969-), photographe mozambicain.

Toponyme 

 Cabeceiras de Basto, municipalité située dans le district de Braga au Portugal ;
 Celorico de Basto, municipalité située dans le district de Braga au Portugal ;
 Mondim de Basto, municipalité située dans le district de Vila Real au Portugal.

Autre 
Basto (cheval), cheval de course Pur-sang.

Voir aussi